Хенальгуасиль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 31 км². Население — 491 человек (на 2010 год). Расстояние — 155 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 genalguacil.org 

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги